Wächter steht für

 Wächter, Beruf
 Wächter (Familienname), Familiennamen

Bücher und Filme:
 Buch der Wächter, siehe Äthiopisches Henochbuch
 Wächter-Romane, Buchreihe
 Wächter der Nacht – Nochnoi Dozor, russischer Film von Timur Bekmambetow (2004)
 Wächter des Tages – Dnevnoi Dozor, russischer Film von Timur Bekmambetow (2006)
 Der Wächter, Roman von Dean Koontz (2005)
 Der Wächter, Kurzgeschichte von Arthur C. Clarke (1948), siehe The Sentinel (Kurzgeschichte)
 Die Wächter, Roman von John Christopher (1970)
 Wächter des Universums, siehe Green Lantern #Wächter des Universums

Siehe auch:
 Der Wächter an der Thorenbergbrücke, Betonskulptur und Verkehrsdenkmal in Luzern
 Wächter der Ewigkeit
 Grabenwächter, Soldat der Militärpolizei
 Benjamin Gerschewitsch Wechter (1939–2017), sowjetisch-moldauischer Physiker und Hochschullehrer
 Watchmen, Graphic Novel (1986/1987)
 Wachter